Derry Township – township della contea di Pike, nell'Illinois (Stati Uniti d'America)
 Derry Township – township della contea di Dauphin, nella Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
 Derry Township – township della contea di Mifflin, nella Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
 Derry Township – township della contea di Montour, nella Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
 Derry Township – township della contea di Westmoreland, nella Pennsylvania (Stati Uniti d'America)